A szivarfák (Bignonieae) az ajakosvirágúak (Lamiales) rendjében a szivarfafélék (Bignoniaceae) családjának névadó nemzetségcsoportja 44 nemzetséggel.

Származásuk, elterjedésük

Megjelenésük, felépítésük

Életmódjuk, élőhelyük

Források 

 Wikispec

Szivarfafélék
Növény-nemzetségcsoportok